Отборочный турнир Евро-2022 по мини-футболу среди женщин определил участников чемпионата Европы по мини-футболу 2022. В отборочном этапе приняли участие 16 сборных. В зависимости от рейтинга они начали турнир со стадии основного раунда. Игры турнира прошли в 2021 году. Основной раунд состоялся в период с 20-го по 24-е октября.

По итогам турнира были отобраны 4 сборные, которые будут участвовать в финальной стадии.

Предварительный раунд

Группа А

Группа B

Группа C

Основной раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Участники чемпионата Европы среди женщин 2022 
  Россия
  Венгрия
  Португалия (Хозяин)

  Украина
  Испания

Примечания 

Мини-футбол